Robert Perry Adams (1886 - 1944 ) foi um botânico  norte-americano .

Ligações externas
  

Botânicos dos Estados Unidos